Griwa steht für:
 Griwa (Geomorphologie) (Грива), Höhenzug-Typus im Westsibirischen Tiefland
 den deutschen Namen der Ortschaft Grīva in der Stadt Daugavpils in Lettland

Siehe auch:
 Griva